Walditz bedeutet

 Walditz, Ortsteil der Stadt Frohburg im Süden des Landkreises Leipzig
 deutscher Name des Dorfes Włodowice (Nowa Ruda) in der Landgemeinde Nowa Ruda in Polen
 deutscher Name des Flusses Włodzica im Powiat Kłodzki in Polen